Plaats in Indonesië
 Kunden (Karanganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kunden (Kota Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kunden (Wirosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java